Idomeneu (filòsof)
 Idomeneu (fill de Deucalió)
 Idomeneu (òpera), òpera de Wolfgang Amadeus Mozart